Alicja po drugiej stronie lustra – powieść wydana w 1871 roku autorstwa Lewisa Carrolla
 Alicja po drugiej stronie lustra – animowany film krótkometrażowy z 1982 roku
 Alicja po drugiej stronie lustra – film animowany z 1987 roku
 Alicja po drugiej stronie lustra – film z 2016 roku

Zobacz też 
 Po drugiej stronie lustra
 Through the Looking Glass